Accademia steht für:
 Accademia (Florenz)
 Accademia (Venedig)
Siehe auch:
 Academia